Dellien steht für:

 Dellien (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus in Niedersachsen

Dellien ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Dellien (* 1993), bolivianischer Tennisspieler
 Murkel Dellien (* 1997), bolivianischer Tennisspieler